Аркит (, ) — село вТабасаранском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Аркитский“».

Географическое положение 
Расположено в 6 км к востоку от районного центра села Хучни.

Население 
 Согласно немецкому лингвисту и этнографу А. Дирр и этнографу Л. И. Лавров в селе проживают азербайджанцы.

Инфраструктура

Здравоохранение 
 Фельдшерский пункт.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Табасаранского района